Olof Hermelin ist der Name folgender Personen:

* Olof Hermelin (Historiograf) (1658–1709 oder 1712), schwedischer Diplomat und Reichshistoriograf
 Olof Hermelin (Maler) (1827–1913), schwedischer Landschaftsmaler, Wissenschaftler und Schriftsteller